Wuff steht für:

 Laut des Hundes, siehe Bellen
 Wuff – Das Hundemagazin, deutschsprachige Publikumszeitschrift für Hundebesitzer und -interessierte
 Wuff – Folge dem Hund, deutscher Spielfilm von Detlev Buck (2018)